Hundersingen ist ein Ortsname im südlichen Baden-Württemberg:

 Hundersingen (Herbertingen), Gemeindeteil und Dorf von Herbertingen, Landkreis Sigmaringen
 Hundersingen (Münsingen), Stadtteil und Dorf von Münsingen, Landkreis Reutlingen
 Hundersingen (Oberstadion), Gemeindeteil und Dorf von Oberstadion, Alb-Donau-Kreis